Мариуш Волос (Wołos Mariusz; род. 16 августа 1968 года, г. Кошалин, Польша) — польский историк, доктор исторических наук, профессор Института истории и архивоведения Педагогического университета им. Комиссии национального образования в Кракове (2016-2020 проректор по науке) и Института истории Польской Академии наук в Варшаве, с 2007 по 2011 г. постоянный представитель Польской Академии наук при Российской Академии наук. Автор более 200 научных работ по истории международных отношений и дипломатии Польши, Советского Союза, Франции в XX веке, биографистики, истории историографии.

Научные труды

Монографии 
 Wołos M. Alfred Chłapowski (1874—1940). Biografia ambasadora Polski we Francji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999—342 с. ISBN 83-7174-255-X
 Wołos M. Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000, 160 с. ISBN 83-7174-785-3
 Wołos M. Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924—1932. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, 674 с. ISBN 83-7322-843-8
 Кантор Ю. З., Волос М. Треугольник Москва-Варшава-Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918—1939 гг. — СПб.: Европейский дом, 2011. — 218 с. ISBN 978-5-8015-0282-3
 Wołos M. O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925—1926. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013, 462 с. ISBN 978-83-08-05082-8
 Wołos M. «Ojczyźnie służy». Damian Stanisław Wandycz (1892—1974), Bełchatów-Kraków-Warszawa: Biblioteka «Niepodległości» 2015, 303 с. ISBN 978-83-62820-06-1
 Wołos M. Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek «Herwin» (1886—1915), Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo «Neriton», 2016, 340 с. ISBN 978-83-63352-71-4

Книги под редакцией 
 Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa i Mariusza Wołosa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, 1258 с. ISBN 83-231-1952-X
 Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa. T. I. Poznań: Wydawnictwo «Rys», 2007, 148 с. ISBN 978-83-60517-12-3
 Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1931, red. Mariusz Wołos, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008, LI + 852 с. ISBN 978-83-89607-38-6
 Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod red. Patryka Tomaszewskiego i Mariusza Wołosa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 366 с. ISBN 978-83-7441-889-8
 Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. Mariusza Wołosa i Krzysztofa Kani, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 429 с. ISBN 978-83-7611-141-4
Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос. Новые источники, новые взгляды. Сборник статей / отв. ред. Мариуш Волос и Александр Орехов, М.: Учреждение Российской академии наук Институт славяноведения РАН, Постоянный представитель Польской академии наук при РАН в Москве, 2009, 335 с. ISBN 978-5-7576-0220-2
 Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность. Сборник статей / pед. Наталья С. Лебедева, Мариуш Волос; сост. Юрий М. Коршунов, М.: Российская академия наук Институт всеобщей истории, Постоянный представитель Польской академии наук при РАН, 2009, 429. с. ISBN 978-5-94067-289-0
 Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты / отв. ред. Стефан Гжибовский, Виктор Хорев, Мариуш Волос, М.: Квадрига, 2011, 336 с. ISBN 978-5-91791-064-2
 Польские исследователи Сибири / отв. ред. Болеслав Сергеевич Шостакович, Мариуш Волос, Петр Глушковский, СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2011, 168 с. ISBN 978-5-91419-554-7
 Народы Габсбургской монархии в 1914—1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. T. I / отв. ред.: Мариуш Волос, Григорий Шкундин, М.: Квадрига, 2012, 456 с. ISBN 978-5-91791-076-5
 Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa. T. II. Poznań: Wydawnictwo «Rys», 2012, 292 с. ISBN 978-83-63664-03-9
 Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы Международной научной конференции (Новосибирск, 23-24 апреля 2013 г.) / отв. ред. М. Волос, Н. П. Матханова, Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2013, 576 с. ISBN 978-5-93889-217-0
 Wiek nienawiści, studia pod red. Edmunda Dmitrówa, Jerzego Eislera, Mirosława Filipowicza, Mariusza Wołosa i Grzegorza P. Bąbiaka, Warszawa: Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, 2014, 479 с. ISBN 978-83-7629-661-6
 Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915 / Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku, herausgegeben von/wydali Bogusław Dybaś, Rudolf Jaworski, Mariusz Wołos, Wien/Wiedeń: Polnische Akademie der Wissenschaften Wissenschaftliches Zentrum in Wien/Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu, 2016, 194 с. ISBN 978-3-9503652-7-6
 Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017, 147 с. ISBN 978-83-8084-083-6

Примечания 

Историки Польши
Преподаватели Университета Николая Коперника
Выпускники Университета Николая Коперника